Общегреческий чемпионат 1936/1937 () — 8-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1936/1937
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1936 году
1937 год в Греции